(4775) Ганзен () — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который был открыт 3 октября 1927 года американским астрономом Максом Вольфом в обсерватория Хайдельберг и назван в честь немецкого астронома XVIII века Петера Ганзена.

См. также 
 Список астероидов (4701—4800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей